2 miejscowości w Polsce: 
 Sarbka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków 
 Sarbka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec